Iakov Andreïevitch Selezniov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Ielabouga en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Savva et Vsevolod Selezniov également joueurs de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute en senior avec son club formateur Molot Prikamie Perm dans la Superliga. Il est le plus jeune joueur de l'histoire de la ligue en ayant débuté à l'âge de 15 ans, 4 mois et 18 jours. À l'issue de la saison, il est recruté par les Ak Bars Kazan. Il est alors prêté à des clubs de Vyschaïa Liga. Il débute avec les Ak Bars dans l'élite russe en 2007 avant que le club le laisse à disposition de l'Amour Khabarovsk pendant deux ans afin qu'il s'aguérisse. En début de saison Saison KHL 2010, il se joint au Neftekhimik Nijnekamsk. Le , il est échangé au HK Spartak Moscou en retour de Nikolaï Loukliantchikov.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2004-2005|| Molot Prikamie Perm 2|| Pervaïa liga|| 27|| 1|| 2|| 3|| 34|| || || || || 
|-
| Molot Prikamie Perm || Superliga|| 13|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Neftianik Almetievsk 2|| Pervaïa liga || 19|| 2|| 6|| 8|| 50|| || || || || 
|-
| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa liga|| 25|| 0|| 0|| 0|| 32|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 30|| 0|| 8|| 8|| 44|| || || || || 
|-
| rowspan=3|2007-2008|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa liga || 19|| 1|| 4|| 5|| 18|| || || || || 
|-
| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| Ak Bars Kazan || Superliga || 18|| 0|| 1|| 1|| 10|| 10|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Amour Khabarovsk|| KHL || 35|| 2|| 2|| 4|| 40|| || || || || 
|-
|| 2009-2010 || Amour Khabarovsk || KHL || 31|| 0|| 2|| 2|| 40|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Bars || MHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 20|| || || || || 
|-
|rowspan=3| 2010-2011 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| HK Spartak Moscou || KHL || 17|| 1|| 1|| 2|| 23|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| Krylia Sovetov || VHL|| -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| rowspan=2|2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Donbass Donetsk || VHL || 17|| 0|| 3|| 3|| 34|| 10|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| rowspan=2|2012-2013|| HK Vitiaz || KHL|| 32|| 2|| 3|| 5|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kouban Krasnodar || VHL || 12|| 1|| 2|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 49|| 4|| 3|| 7|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Vitiaz || KHL || 60|| 1|| 7|| 8|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||39 ||1 ||5 ||6 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||25 ||0 ||2 ||2 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Roubine Tioumen || VHL ||25 ||0 ||2 ||2 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"| 2017-2018 || Iermak Angarsk || VHL ||10||1 ||3 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Saryarka Karaganda || VHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||6 ||0 ||2 ||2 ||31
|-
| 2018-2019 || Arlan Kökşetaw || Kazakhstan ||38 || 2 || 8 || 10 || 55 || 13 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2019-2020 || Arlan Kökşetaw || Kazakhstan ||62 ||5 ||25 ||30 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Dizel Penza || VHL ||36 ||4 ||11 ||15 ||31 ||8 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
| 2021-2022 || AKM Toula || VHL ||50 ||4 ||27 ||31 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||17 || 0 || 6 || 6 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || SC Csíkszereda || Liga Națională || || || || || ||
|-
| 2022-2023 || SC Csíkszereda || Erste Liga || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2007||  || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| 0|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2009 ||  || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 8|| +1|| align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en août 1989
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du HK Vitiaz
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Iermak Angarsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Dizel Penza